La Drôme Classic 2020 – 8. edycja wyścigu kolarskiego La Drôme Classic, która odbyła się 1 marca 2020 na trasie o długości 203 km wokół miejscowości Livron-sur-Drôme. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2020.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Francji
UCI ProSeries 2020
2020 we Francji